

Армязь — селище, Камбарський район, Удмуртія
 Армязь — річка в Удмуртії, права притока Шольї

Див. також 
 Нижній Армязь